Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir de la 157 demi-brigade de première formation.

Création et différentes dénominations 
 1795 :  de bataille. Armée de l'Ouest et l'Armée des côtes de l'Océan 1795-1796.
 1796 : dissoute
 1887 :  d'infanterie
 1920 : dissous
 1939 :  alpine de forteresse
 1940 : dissoute
 1959 :  d'infanterie
 1961 : dissous

Colonels / Chefs de brigade 
 1795 : chef de brigade Jean Victor Rouyer (*)
...
 1895 : colonel Barthélemy
...
 1899-1903 : colonel Massiet Du Biest
 1904-1906 : colonel Eydoux (**)
 1907 : colonel Alba
 1911 : colonel Neulat
 1912 : colonel Castaing
 1915 : lieutenant-colonel du Noyer
 1918 : lieutenant-colonel Dulary
 1918 : lieutenant-colonel Care
  : lieutenant-colonel Marminia
 1919 : lieutenant-colonel Andréa

(*) Officier qui devint par la suite général de brigade.
(**) Officier qui devint par la suite général de division.

Drapeau 
Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :

Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918 avec une citation à l'ordre de l'armée : .

Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918.

Historique des garnisons, combats et batailles du  RI de ligne

Ancien régime 
Le  RI est issu du régiment de Dillon
 1740-1748 : Guerre de Succession d'Autriche
  : bataille de Fontenoy

Révolution et Empire 
La  demi-brigade de bataille est dissoute en 1796.

De 1815 à 1848

Deuxième République

Second Empire

De 1871 à 1914 
Le  RI, est formé le 1er octobre 1887 à 3 bataillons provenant des 78e régiment d'infanterie, 105e régiment d'infanterie et 121e régiment d'infanterie

En 1888, l arrive en Ubaye avec un bataillon et y reste en Ubaye jusqu'au  où sa division, (la  DI avec le  de Briançon, le  de Chambéry et le  de Nice) ), l'une des plus puissantes (car les 4 régiments étaient composés de quatre bataillons). à l'ordre de bataille, mise à "  la disposition du général en chef ", c'est-à-dire du général Joffre de par la neutralité italienne qui rend sa mission de défense des frontières, caduque  .

Le , la  compagnie du  RI en garnison à Jausiers effectue une mission de reconnaissance dans le massif du Parpaillon.
L'objectif est d'atteindre le col de la Pare () en contournant la base du cirque du Parpaillon, pour descendre sur Saint-Pons et rejoindre la garnison.
La colonne atteint le col à . Entamant la descente sur Barcelonnette, une avalanche emporte 16 des 21 hommes engagés sur la pente et les propulse  plus bas sur le plateau des Maïts.
Six militaires sont tués lors de cet accident. Le sous-lieutenant Félix Fontan et le soldat Alexandre Lapeyre se distinguent particulièrement par leur courage et dévouement lors des opérations de secours.

Première Guerre mondiale 
En 1913, le  RI  quitte définitivement le fort Saint-Jean de Lyon est caserné à Gap, à Jausiers, au fort de Tournoux.et enfin à Barcelonnette dans les casernes dites Haxo en . Il est un élément organique de la  d'infanterie dans la  d'infanterie (DI) du  corps d'armée.

Constitution en 1914 : 4 bataillons, puis 3 en .

Rattachements:
  d'infanterie d'août à .
  d'infanterie de  à .

1914 
 Mobilisation du régiment
 : occupation des emplacements de couverture dans la haute vallée de l'Ubaye.
Il quitte la vallée de l'Ubaye le  et bivouaque au Lauzet le 14
 : embarquement par voie ferrée à Chorges à l'est de Gap dont la gare dispose d'un quai d'embarquementpour Morvillars dans le Territoire de Belfort.
 Alsace
 : opérations de flanc-garde en Alsace à Walheim (Haut-Rhin).
  : cantonnement à Traubach-le-Bas et Traubach-le-Haut.
  : embarquement par voie ferrée à Belfort pour Saint-Dié dans les Vosges.
 Vosges
 , débarquement à Saint-Dié et marche forcée à destination de Rambervillers le .
Du  au  : bataille du col de la Chipotte et de Ménil-sur-Belvitte, le  où le régiment perd 704 hommes dont 49 Ubayens : ces 19 jours de combat devenant la bataille de la Mortagne.
 : cantonnement à Raon-l'Étape.
 : passage au  corps d'armée et embarquement par voie ferrée à Charmes (Vosges) pour Toul (Meurthe-et-Moselle).
 Woëvre
  : marche forcée vers le bois de Raulecourt.
 du 25 au  : attaque du bois de Géréchamps.
 10 et  : combats à l'orée du bois de Géréchamps, le régiment s'installe entre le bois de Besombois et l'étang de Vargevaux, sur l'axe entre Apremont-la-Forêt et Bouconville-sur-Madt.
  : embarquement par voie ferrée à Sorcy-Saint-Martin pour Steenwerck (Nord).
 Belgique
  : cantonnement à Bailleul.
 du 14 à fin novembre : bataille des Flandres à Boezinge, Oostvleteren, Hollebeke.
  : embarquement pour Furnes (Flandre-Occidentale).
 13 et  : passage de l'Yser à Nieuport.
  : relève du régiment.
  : embarquement à Cassel pour Jouy-sous-les-Côtes (Meuse).

1915 
 Woëvre
 janvier : occupation du secteur de Rambucourt.
  : le  occupe le secteur de Flirey avec le  RI.
 mars : le dépôt du  RI forme une compagnie du  RI.
  : le régiment rejoint le  en vue de réduire le saillant de Saint-Mihiel dans le secteur de Flirey.
 du 5 au  : bataille de la Woëvre au bois de Mort-Mare, au nord de Flirey.
 printemps-été : combats de mines.
  : occupation du secteur entre Rambucourt et le bois de Besombois.

1916 

 Meuse
  : mouvement vers la région de Toul à Sanzey, travaux de  ligne dans la forêt de la Reine.
  : cantonnement à Commercy (, Saint-Julien-sous-les-Côtes (), Vignot ().
  : embarquement par camion à Commercy pour Génicourt-sur-Meuse.
 Verdun
 du  au  : bataille de Verdun dans les bois de Malancourt, attaque du réduit d'Avocourt le  : il se distingue en prenant ce réduit en trente minutes, recevant les félicitation de pétain : " Le 15/7 a fait plus que son devoir ".
 Vosges
 juin : le  est versé au  RI qui passe de 2 à 3 bataillons.
  : attaque de nuit du piton retranché appelé le Pain de sucre ( du lieutenant Brochard) situé sur la ligne de front dans la commune de Celles-sur-Plaine.
  : embarquement du  à Toulon sur le Lutétia.
  : embarquement du  et  à Toulon sur le Canada.

1917 
 Armée française d'Orient
  : arrivée du Canada et du Lutétia à Salonique.
 Leskover (mars) Lac Ochrida, Prespa.

1918 
 Septembre : Serbie : nord de Monastir.

Entre-deux-guerres 
Dissolution le .

L'unité est reformée en 1935 sous le nom de  alpine de forteresse (DBAF), dans le secteur fortifié du Dauphiné (ligne Maginot dans les Alpes). La demi-brigade, qui reprend les traditions du  est constituée de deux bataillons alpins de forteresse, les 72 et  BAF.

Seconde Guerre mondiale 

Elle est dissoute le 28 août 1939 et est immédiatement recréée avec les  et  BAF. La , chargée de la défense du secteur Ubaye, est constituée d'une compagnie de commandement, d'une compagnie régimentaire d'engins et des deux BAF. Le  lui est rattaché à partir d'avril 1940. La demi-brigade participe à la bataille des Alpes en juin 1940 contre les Italiens.

De 1945 à nos jours 
 En Algérie de 1959 à 1961 sous le nom de  d'infanterie (dans le but d'officialiser les opérations de renseignement d'un organisme chargé du renseignement le long de la frontière tunisienne).
 Il devient régiment de réserve à Embrun jusqu'en 1982.

Faits d'arme faisant particulièrement honneur au régiment 
 Bataille d'Ypres en 1914 (*)
 Bataille de Verdun en 1916 (*)
 AFN entre 1952 et 1962 (*)

(*) Bataille portée au drapeau du régiment.

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Uniformes d’Ancien Régime

Uniformes sous la Révolution et le Premier Empire

Personnages célèbres ayant servi au  RI 
 Lieutenant Félix Fontan (1880-1914), cité à l'ordre du  d'armée pour sa conduite lors de l'avalanche du col de la Pare. Il permit de mettre fin aux activités de Jules Bonnot et de ses complices.
Le futur général Sarrail y a commandé un bataillon dans les années 1900.
Le journaliste Désiré Gurnaud, secrétaire général des Associations de pères de famille, et mort à l'ennemi en 1915.
Octave de Sampigny (1869-1915), officier et royaliste de l'Action française.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes

Sources

Bibliographie 
 Archives militaires du Château de Vincennes.
 À partir du Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Andolenko - Eurimprim 1969).
 
    Émile Simond : Historique des nouveaux régiments créés par la loi du

Notes

Liens externes 
    Émile Simond : Historique des nouveaux régiments créés par la loi du 

INF, 157

INF, 157